Алексе́й Ви́кторович Доброво́льский (15 апреля 1985, Лида) — белорусский футболист, полузащитник. Тренер клуба «Лида».

Биография 
В своё время играл за различные молодёжные сборные страны. С 17 лет стал привлекаться к основе «Динамо» (Минск).

В 2005 году из-за недостатка игровой практики был отдан в аренду «Дариде».

В 2006 году провёл одну встречу в составе столичного клуба, после чего был вновь отдан в аренду в российский клуб «Металлург» (Красноярск). Провёл практически полный сезон, в котором его команда заняла предпоследнее место в таблице и вылетела из первого дивизиона.

В 2007 году перешёл в клуб «Минск», однако не смог заиграть в основе. В 2008 году был отдан в аренду «Сморгони», которая выступала в Высшей лиге. В составе команды Алексей провёл 6 встреч.

В 2009 году вновь был отдан в аренду в родной клуб «Лида». А с 2010 года игрок присоединился к клубу на постоянной основе. В сезонах 2011 и 2012 был признан лучшим игроком команды.

В 2021 году выступал в роли играющего тренера, а после окончания сезона объявил об окончании карьеры футболиста, полностью занявшись тренерской карьерой. В июле 2022 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Лиды».

Достижения 
 «Динамо Минск»
 Чемпион Белоруссии (1): 2004
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (2): 2005, 2006
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии (1): 2003
 Обладатель Кубка Белоруссии (1): 2002/03
 «Минск»
 Победитель Первой лиги чемпионата Белоруссии (1): 2008
 «Лида»
 Победитель Второй лиги чемпионата Белоруссии (1): 2011

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на offside.by
 Профиль на teams.by

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Дарида»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Сморгонь»
Игроки ФК «Лида»
Тренеры ФК «Лида»